Bagnall est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Andrew Bagnall (né en 1947), coureur automobile néo-zélandais
Anthony Bagnall (né en 1945), commandant britannique de la Royal Air Force
Austin Graham Bagnall (1912-1986), libraire et historien néo-zélandais
Bill Bagnall (1926-2006), publiciste et éditeur américain
Brian Bagnall (né en 1981), auteur américain
Charles Bagnall (1827-1884), homme politique britannique
Drew Bagnall (né en 1983), joueur de hockey canadien
Edward Bagnall Poulton (1856-1943), zoologiste britannique
Geoff Bagnall (né en 1965), joueur de rugby australien
George Bagnall (1883-1964), syndicaliste britannique
Gibbons Bagnall (1719-1800), poète britannique
Hamer Bagnall (1904-1974), joueur de cricket anglais
James Bagnall (1783-1855), homme politique et imprimeur canadien
James Eustace Bagnall (1830-1918), botaniste anglais
Jim Bagnall, homme politique canadien
Joshua L. Bagnall (19 siècle), compositeur anglais
Leone Bagnall (1933-2017), homme politique canadien
Nigel Bagnall (1927-2002), commandant britannique
Richard Siddoway Bagnall (1889-1962), entomologiste anglais
Roger S. Bagnall (né en 1947), professeur américain
Walter Bagnall (1903-1984), évêque anglican canadien
William Bagnall (1882-1950), homme politique australien
William Gordon Bagnall (1852-1907), homme d'affaires britannique
Wynn Bagnall (1890-1931), officier canadien

Toponyme

Bagnall, hameau de Chatham-Kent en Ontario

Bagnall, village du Staffordshire

Voir aussi
Observatoire Bagnall Beach, observatoire australien
Lansing Bagnall, ancienne compagnie de chariot élévateur britannique
W. G. Bagnall, ancienne manufacture de locomotive

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme